Prinzessin Adalbert steht für:

 Adelheid von Sachsen-Meiningen (1891–1971), Ehefrau von Adalbert von Preußen
 Amalia del Pilar von Spanien (1834–1905), Ehefrau von Adalbert von Bayern